This Time (Waylon Jennings), een muziekalbum van de Amerikaanse countryzanger Waylon Jennings uit 1974
 This Time (Al Jarreau), een muziekalbum van de Amerikaanse jazzzanger Al Jarreau uit 1980
 This Time (Dwight Yoakam), een muziekalbum van de Amerikaanse countryzanger Dwight Yoakam uit 1993
 This Time (Natalia), een muziekalbum van de Vlaamse zangeres Natalia uit 2003
 This Time (Robert Cray), een muziekalbum van de Amerikaanse bluesgitarist en -zanger Robert Cray uit 2009
 This Time (John Legend), een single van John Legend uit 2009
 This Time (Beanie Sigel), een muziekalbum van de Amerikaanse rapper Beanie Sigel uit 2012
 This Time (Protection Patrol Pinkerton), een single van Protection Patrol Pinkerton uit 2013
 This Time (INXS)